«Скала невест» () — опера, написанная в 1972 году азербайджанским композитором Шафигой Ахундовой на либретто Искендера Джошгуна по мотивам одноимённой повести азербайджанского писателя Сулеймана Рагимова. Это первая опера на Востоке, написанная женщиной.

История 
Изначально Шафига Ахундова написала музыку для радиопьесы «Скала невест». В этой музыке особо популярна была песня «Мелодии сердца». Автор повести Сулейман Рагимов предложил композитору написать оперу. Так была создана опера «Скала невест». В этой опере Ахундовой, продолжившей традиции мугамной оперы, были использованы мугамы. В 1972 году опера была поставлена на сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета в Баку. После опер Узеира Гаджибекова и Муслима Магомаева, опера «Скала невест» стала первой оперой, насыщенной устными традициями мугамных опер.

27 апреля 1974 года состоялась новая постановка оперы на либретто .

Примечания 

Опера в Азербайджане
Мугамные оперы
Азербайджанская музыка
Оперы на азербайджанском языке
Оперы 1972 года
Оперы по литературным произведениям